Флаг внутригородского муниципального образования поселение Десёновское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 февраля 2006 года как флаг муниципального образования сельского поселения Десёновское Ленинского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Десёновское в городе Москве) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2611.

Флаг составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения Десёновское от 3 февраля 2006 года № 3/2, гласит:

«Флаг сельского поселения Десёновское представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на три полосы: голубую (в 4/15 ширины полотнища), белую (в 1/10 ширины) и красную (в 11/18 ширины); посередине голубой полосы изображена красная пятиконечная звезда с жёлтой каймой, посередине красной — жёлтый кивер и две шпаги накрест».

Описание флага, внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2611, гласит:

«Флаг сельского поселения Десёновское представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на три полосы: голубую (в 4/9 ширины полотнища), белую (в 1/9 ширины) и красную в (4/9 ширины); в центре полотнища жёлтый кивер и две шпаги накрест из герба сельского поселения».

Обоснование символики 
Золотые русские кивер и шпаги накрест напоминают об успешном арьергардном бое полков генерала М. А. Милорадовича с французским корпусом маршала Бессьера в сентябре 1812 года у деревни Десна, в результате которого стал возможен знаменитый Кутузовский Тарутинский манёвр, во многом определивший победу российского народа в Отечественной войне 1812 года.

Кивер также показывает расположенный на территории муниципального образования военный городок, с которым связаны судьбы нескольких поколений военнослужащих.

Символика красной пятилучевой звезды, тонко окаймлённой золотом многозначна:

— показывает расположенный на территории муниципального образования военный городок, с которым связаны судьбы нескольких поколений военнослужащих.

— обозначает находящуюся на территории округа базу Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Белая полоса символизирует старую Калужскую дорогу и старинное занятие жителей — извоз. Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности на флаге также указывает на реку Десну, по имени которой названо сельское поселение.

Красный цвет — символ мужества, воинской доблести, силы, труда, красоты.

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Шпага в геральдике